«Ордер на смерть» (; другое прокатное название — «Смертный приговор») — американский художественный фильм в жанре боевика, поставленный режиссёром Дераном Сарафяном по сценарию Дэвида Гойера.

Сюжет 
Канадский детектив Луис Бёрк в трущобах Лос-Анджелеса преследует преступника по прозвищу «Заговорённый», который убил его напарника. «Заговорённый» устраивает засаду, но Бёрку удаётся расстрелять бандита. Шестнадцать месяцев спустя на совещании у генерального прокурора штата Тома Воглера принимается решение внедрить Бёрка в тюрьму Харрисон под видом заключённого для расследования обстоятельств смерти помощника директора тюрьмы и девятерых заключённых. Связь обеспечивает Аманда Бекетт под видом жены Бёрка.

Бёрк вступает в контакт с одноглазым афроамериканцем Хоукинсом, заявляя, что хочет узнать, кто убил «его друга». Хоукинс направляет его к местному авторитету «Священнику», а тот отсылает Бёрка к заключённому Майерсону. С помощью Хоукинса Бёрк проникает в хранилище и перебирает досье убитых зеков, они все закодированы аббревиатурой SL. Знакомый Аманды подросток-вундеркинд взламывает тюремную программу и распечатывает список зеков-смертников. Однако в ходе работы неизвестный посылает команду на уничтожение программы. Бёрк устанавливает зловещие факты: никто из убитых ничем не болел, не был наркоманом, и перед смертью проходил медицинское обследование. Фамилия Берка стоит следующей в списке.

Одна из «подружек» «Священника» предупреждает Бёрка о покушении и ему удаётся отбиться от ночных убийц, но при этом погибает его сокамерник. Подоспевшая охрана бросает Бёрка в карцер. Убийцы тем временем расправляются и с «подружкой», и с Майерсоном. Выйдя из карцера, Бёрк видит прибывшего в тюрьму «Заговорённого». Вскоре все зеки узнают, что Бёрк — полицейский. Однако негры продолжают ему помогать, вдвоём с Хоукинсом Бёрк проникает в хранилище «отходов» и вскрыв холодильник, они обнаруживают органы, подготовленные к трансплантации. Аманда спешит к Воглеру, однако в ходе рассказа ей звонит подросток, сообщая, что команда уничтожить программу была отправлена с телефона Воглера.

Прокурор срывает маску — он признаётся, что искал донора печени, чтобы спасти жену и вышел на доктора Гатерсмана. «И внезапно мы поняли, что можно легко заработать, продавая жизнь». «Бёрк оказался слишком пронырливым», убить его не получилось и Воглер послал в тюрьму «Заговорённого».

Бёрк оглушает охранника током и убегает из камеры. «Заговорённый», добравшись до пульта, выпускает всех зеков из камер. Шайка захватывает Бёрка, но его спасают Хоукинс и «Священник». Товарищи в поисках выхода пробираются через кухню в котельную. Хоукинс тяжело ранен выстрелом охранника, «Заговорённый» вонзает топор в живот «Священнику» и убивает его. Бёрк вступает в поединок с «Заговоренным», сначала заталкивает его в печь, а потом насаживает его затылком на штырь. Потрясённые зеки пропускают победителя через свои ряды. В тюрьму прибывают крупные силы полиции и Аманда.

В ролях 
 Жан-Клод Ван Дамм — Луис Бёрк
 Патрик Килпатрик — Кристиан «Заговорённый» Нейлор
 Синтия Гибб — Аманда Бекетт
 Роберт Гийом — Хоукинс
 Абдул Салаам эль Раззак — Священник
 Джордж Дикерсон — Том Воглер
 Конрад Данн — Конефке
 Арт Ля Флёр — сержант де Граф
 Армин Шимерман — доктор Готесман
 Джек Баннон — Кин
 Дороти Деллс — Элен Воглер

Производство 
Дэвид Гойер написал сценарий, когда был студентом университета Южной Калифорнии. Это был второй сценарий, который он написал, и первый, который продал.

Основным местом съёмок послужил запланированный под снос отель Ambassador Hotel в Лос-Анджелесе. Помимо этого съёмки проходили в здании бывшей лос-анджелесской тюрьмы , в голливудской студии Occidental Studios и на электростанции в округе Ориндж, где снималась финальная боевая сцена.

Прокат 
Премьера фильма состоялась в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке .
Кассовые сборы от проката в США составили  долларов.

Оценки 
На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг 0 %, не удостоившись ни одного положительного отзыва из 5 рецензий кинокритиков.

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 1990 года
Фильмы Дерана Сарафяна
Фильмы-боевики США
Фильмы о заключённых
Фильмы о полицейских
Фильмы MGM
Фильмы, снятые с видом от первого лица